Eduard Zeis – chirurgo e oculista tedesco
 Ghiandola di Zeis – ghiandola sebacea